Zwitserse hockeyploeg (mannen), de nationale mannenploeg die Zwitserland vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey
 Zwitserse hockeyploeg (vrouwen), de nationale vrouwenploeg die Zwitserland vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey